Handicap (medisch): een aangeboren dan wel door ziekte of ongeval opgelopen beperking van lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of sociale aard.
Lichamelijke handicap of zintuiglijke handicap
Visuele handicap: blindheid, slechtziendheid
Doofheid
Verstandelijk, psychisch en/of sociaal:
Verstandelijke beperking
Psychische aandoening (ook wel geestesziekte of psychiatrische stoornis): een aandoening die wordt gekenmerkt door afwijkende ervaringen en gedrag.
Dementie
Sociale handicap 
Meervoudige handicap: iemand met een meervoudige handicap heeft meer dan één beperking van lichamelijke, verstandelijke, psychische en/of sociale aard.
Integratie: een visie rond het werken met mensen met een beperking in de samenleving.

Sport 
Handicap (sport), een sportterm.
Handicap (golf), een golfterm.